Hessheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hessheimer (1921–1992), deutscher Zeichner, Karikaturist und Trickfilmgestalter
 Stefan Hessheimer (* 1952), deutscher Fotograf